

Musica 

 The Black Sessions – album del 2005 del gruppo svedese Katatonia.
 The Black Sessions – album del 2009 del gruppo statunitense Throwing Muses.